St Andrew, St. Andrews, Saint Andrew vagy Saint Andrews:
 Amerikai Egyesült Államok
 St. Andrews (Dél-Karolina)
 Saint Andrew (New York)
 Saint Andrews (Washington)

 Ausztrália
 St Andrews (Queensland)
 St Andrews (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 St. Andrews (Skócia)

 India
 St. Andrews (Kerala)

 Kanada
 St. Andrews (Új-Brunswick)
 St. Andrews (Új-Skócia)